Спрингтаун има више значења:
 Спрингтаун (Тексас)
 Спрингтаун (Арканзас)